Correggio může být:

 Correggio (město) – město v Itálii
 Antonio Allegri da Correggio – italský renesanční malíř